38-я армия () — воинское подразделение японской Императорской армии, действовавшее во время Второй мировой войны.

История 
Сформирована 9 ноября 1942 года (после захвата Французского Индокитая) как Гарнизонная армия Индокитая (), подчинялась Южной группе армий.

12 сентября 1944 года в связи с возросшей угрозой десантов Союзников во Французском Индокитае, организационная структура Южной группы армий изменилась, а Гарнизонная армия Индокитая стала 38-й армией.

В марте 1945 года 38-я армия участвовала во Второй кампании во Французском Индокитае, одним из результатов которой стало провозглашение независимости Вьетнамской империи от Франции.

38-я армия была расформирована после капитуляции Японии 15 августа 1945 года в Ханое.

Командный состав

Командующей армией

начальник штаба

Литература 
 Frank, Richard B (1999). Downfall: The End of the Imperial Japanese Empire. New York: Random House. ISBN 0-679-41424-X.
 Madej, Victor (1981). Japanese Armed Forces Order of Battle, 1937—1945. Game Publishing Company. ASIN: B000L4CYWW.
 秦郁彦編『日本陸海軍総合事典』第2版、東京大学出版会、2005年。
 外山操・森松俊夫編著『帝国陸軍編制総覧』芙蓉書房出版、1987年。

Ссылки 
 Wendel, Marcus. «Axis History Factbook». Japanese Indochina Garrison Army
 Wendel, Marcus. «Axis History Factbook». Japanese 38th Army
 帝國陸軍～その制度と人事～
 日本陸海軍事典

Императорская армия Японии